Jedriličarstvo (plovilo) -  umijeće upravljanja jedrilicom, tj. plovilom na vodi. 
 Jedriličarstvo (zrakoplovstvo) - umijeće upravljanja jedrilicom (zrakoplovom).